VGA:
 VGA — стандарт моніторів і відеоадаптерів.
 VGA — 15-контактний субмініатюрний роз'єм для підключення аналогових моніторів за стандартом VGA.
 VGA Planets — графічна розрахована на багато користувачів комп'ютерна гра в жанрі космічної стратегії.